Egiptología 2.0 es una revista en línea gratuita y sin ánimo de lucro de carácter egiptológico. Su periodicidad es trimestral y tiene como objetivo compartir y divulgar de forma didáctica y amena el arte, la historia y la cultura del Antiguo Egipto, publicando las noticias de relevancia, artículos de investigación, estudio de piezas, información sobre exposiciones, eventos y novedades editoriales, entre otros. Una revista orientada a la difusión de información rigurosa sobre Egiptología, especialmente aquella vinculada al ámbito español e hispanohablante.

Presentación 
La revista Egiptología 2.0, nace con la finalidad de hacer llegar al público en general la historia y la culta de la antigua civilización egipcia, de una forma amena, didáctica, accesible y siempre desde un punto de vista serio, científico y riguroso. 

Adentrarse en el conocimiento de la civilización del Antiguo Egipto es una aventura apasionante, enriquecedora y llena de sorpresas. Existe una conexión en parte intangible entre nosotros y esta cultura milenaria de más de 3000 años de historia que ha impregnado sutilmente muchas de nuestras manifestaciones culturales actuales. Los egipcios realizaron grandes aportes a la humanidad, los cuales fueron esenciales para el desarrollo de la sociedad, en donde se encuentran, técnicas que ayudaron al planteamiento y solución de problemas, los puntos de vista o visiones que tenían sobre el mundo, que posteriormente sirvieron para crear el pensamiento y razonamiento de la humanidad en general, maneras de registrar la historia, entre muchas otras. Crearon la llamada “posición falsa” que fue la base o el principio de lo que actualmente conocemos como el método algebraico, también se encuentra el sistema decimal, las fórmulas matemáticas complejas, calcularon las superficies de triángulos, trapecios y cuadrados y resolvieron ecuaciones algebraicas. 

Incentivaron los movimientos populares, los cuales alcanzaron grandes logros que constituyeron unos de los ejemplos de los fenómenos históricos que se registran en la historia de la humanidad. Y les debemos la confección de un calendario de 365 días que subsiste en la actualidad, solo modificado en dos ocasiones; en el siglo I a.C. cuando se elaboró el Calendario Juliano y en 1582 cuando se estableció el Calendario Gregoriano (Gregorio XIII). Todos estos logros, junto con artículos especializados sobre escultura, arquitectura, arte, sociedad o religión, entre otros, compondrán los futuros números de la revista Egiptología 2.0, con los que pretendemos que disfrutéis y aprendáis con nosotros. Deseamos que la revista crezca y evolucione poco a poco con el compromiso y ayuda de todos. Este es un proyecto a largo plazo y tenemos en la agenda muchos planes que esperamos, con tiempo, ir haciendo realidad. Confiamos en que todo el esfuerzo y trabajo que hemos dedicado a la Revista Egiptología 2.0 satisfaga las expectativas que hayamos podido crear.

Secciones 
Amuletos, Arquitectura, Arte, Colecciones, Creencias, Entrevistas, Escritura, Escultura, Especiales, Estado, Exposiciones, Faraones, Historia militar, Hoy viajamos a…, Joyería, La mujer en el Antiguo Egipto, Momificación, Museos, Notas egiptológicas, Noticias Egiptológicas, Obeliscos, Personajes, Pintura, Religión, Testimonios del pasado, Textos religiosos y Vida cotidiana.

Referencias

Enlaces externos 
 Egiptología 2.0
 Descargas

Revistas de divulgación científica de España
Egiptología
Revistas gratuitas
Revistas en línea